Нехранице () — большое водохранилище в Чехии. Расположено в области Рудных гор в Северной Богемии, на реке Огрже. Площадь — 13,38 км². Основное место для занятий виндсёрфингом в Чехии.

На водоспуске водоёма работает малая ГЭС полной мощностью в 10 МВт (2 агрегата по 5 МВт).

Бассейн Огрже
Водохранилища Чехии
Водные объекты Устецкого края